CFA (organisatie)  (Cat Fanciers Association), voor katten
Championnat National 2, voorheen Championnat de France amateur (CFA) geheten, de vierde divisie in het Franse voetbal
CFA-frank, een voormalige munteenheid
Chartered Financial Analyst, een opleiding voor financieel analisten
De Franse afkorting voor het Centraal-Afrikaanse Republiek